ZSL peut désigner :
 Parti paysan unifié, un parti politique en Pologne
 Zoological Society of London, société savante britannique